Die Serbia Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. April bis 1. Mai 2011 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand gespielt. In derselben Woche wurden in Estoril die Estoril Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Serbia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Sam Querrey, der in diesem Jahr jedoch nicht antrat. Im diesjährigen Finale traf Novak Đoković, der den Titel schon 2009 gewonnen hatte, auf Feliciano López. Đoković entschied das Finale mit 7:6 und 6:2 für sich. Im Doppel waren Santiago González und Travis Rettenmaier die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Das Finale bestritten František Čermák und Filip Polášek gegen Oliver Marach und Alexander Peya. Nach einer regenbedingten Spielunterbrechung gewannen Čermák und Polášek mit 7:5 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 364.900 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.650 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. April 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 165 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 163 kB)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad